Diese Liste der Seen in Japan führt alle natürlichen Seen in Japan, die mindestens eine Fläche von einem Quadratkilometer besitzen.

Die Daten basieren auf Angaben des Kokudo Chiriin (Namen und Flächen; 2008) und des Ministeriums für Land, Infrastruktur und Transport (Höhe, Umfang, Tiefe; 2002).

Seen die auf Inseln der Kurilen liegen, die von Russland verwaltet, aber von Japan beansprucht werden, sind kursiv dargestellt.

Weblinks

Einzelnachweise 

!
Japan